Ледце може бити:

 Ледце (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Ледце (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република
 Ледце (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република
 Ледце (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република
 Ледце (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република